

Geografia
 Caldirola – frazione di Fabbrica Curone, in provincia di Alessandria, Italia

Persone
 Luca Caldirola – calciatore italiano
 Piero Caldirola – fisico italiano

Altro
 Vini Caldirola-Nobili Rubinetterie – squadra maschile italiana di ciclismo su strada
 Vini Caldirola-Sidermec – squadra maschile italiana di ciclismo su strada